Die Liste der Schachpartien zwischen Kasparow und Kramnik führt alle unter Turnierbedingungen und klassischer Bedenkzeit gespielten Schachpartien auf, die die ehemaligen Schachweltmeister Garri Kasparow (Weltmeister in den Jahren 1985 bis 2000) und Wladimir Kramnik (2000 bis 2007) gegeneinander ausgetragen haben. Insgesamt sind es 49 Partien, wovon Kramnik fünf und Kasparow vier gewinnen konnte; 40 weitere endeten remis.

Der bedeutendste Wettkampf zwischen den beiden Spielern war die Schachweltmeisterschaft 2000, die Kramnik mit zwei Siegen bei keiner Niederlage und 13 Unentschieden gewinnen konnte und ihn zum Nachfolger Kasparows machte.

 Weiß: Nennt den Nachnamen des Spielers, der die weißen Figuren führte.
 Schwarz: Nennt den Nachnamens des Spielers, der die schwarzen Figuren führte.
 Jahr: Nennt das Jahr, in dem die Partie gespielt wurde.
 Ergebnis: Nennt das Ergebnis der Partie.
 Züge: Nennt die Anzahl der Züge.
 Sieger: Nennt den Sieger der Partie. Bei Remis ist das Feld leer.
 Ort: Nennt die Stadt, in der die Partie gespielt wurde.
 Eröffnung: Nennt den ECO-Code und den Namen der Eröffnung der Partie.
 Bemerkung: Gibt Zusatzinformationen zur Partie.
 Link: Verlinkt auf die nachspielbare Partie auf chessgames.com.

Liste

Quelle 
 Chessbase Mega Database 2008, Chessbase 2007, ISBN 978-3-86681-062-4.

Schachpartien
!
!